Андре Агаси је четврти пут освојио турнир. У финалу је победио Рајнера Шитлера резултатом 6-2, 6-2, 6-1.

Носиоци

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Аустралије у тенису 2003.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
Тенис 2003.